Eichwerder – frazione della città di Bernau bei Berlin nel circondario del Barnim (Brandeburgo)
 Eichwerder – frazione della città di Wriezen nel circondario rurale del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)